Цент с изображением индейца — монета США номиналом в 1 цент. Чеканилась с 1859 по 1909 год. Имеет несколько разновидностей. За всё время было отчеканено более 1 миллиарда 900 миллионов экземпляров.

История 
Цент с изображением индейца сменил цент с летящим орлом. Имеет несколько разновидностей. В 1859 году на реверсе монеты был изображён венок из оливковых ветвей, в центре которого находилось обозначение номинала «ONE CENT».

С 1860 года дизайн реверса был изменён. Венок из оливковых ветвей был замещён лавровым. Также появился щит с 13 вертикальными полосами, который символизировал состоятельность и единство государства, что было весьма актуально во время гражданской войны.

В 1864 году медно-никелевый состав монеты изменился. Монета стала чеканиться из 95 % меди, ещё 5 % в сплаве приходились на олово и медь. При этом масса монеты была уменьшена с 4,67 до 3,11 г.

Монета выпускалась весьма продолжительное время — вплоть до 1909 года.

Тираж 

(в скобках обозначено количество монет качества пруф)

Суммарный тираж монеты составляет более 1 миллиарда 900 миллионов экземпляров.

Примечания 

Монеты США
Номиналы в центах США
Коренные американцы в искусстве